Меле може да се отнася за:

 Селища
 Меле (Белгия) (Melle), селище в северна Белгия, окръг Гент, провинция Източна Фландрия
 Меле (Лигурия) (Mele), градче в Италия, административен регион Лигурия, провинция Генуа
 Меле (Пиемонт) (Melle), село и община в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Кунео
 Меле (Германия) (Mele), град в Германия, в провинция Долна Саксония
 Меле (Франция) (Melay), село във Франция

 Други
 Меле (залив) (Mele bay), най-големият залив в на остров Ефате, Република Вануату
 Меле, остров на Вануату, известно и под името Хайдуей